Lassing heißen folgende geographische Objekte:

 Lassing (Steiermark), Gemeinde im Bezirk Liezen, Steiermark
 Lassing (Gemeinde Göstling), Ortschaft und Katastralgemeinde von Markt Göstling, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Gewässer, auch Lassingbach, mit Lassingtal:
 Lassingbach (Erlauf), Zufluss der Erlauf, Niederösterreich
 Lassingbach (Palten), Zufluss der Palten, Steiermark
 Holzäpfeltalbach, rechter Zufluss der mittleren Salza in Wildalpen, Steiermark (auch Lassingbach oder Lassing)
 Lassingbach (Salza), rechter Zufluss der mittleren Salza bei Fachwerk, Gemeinde Wildalpen, Steiermark
 Mendlingbach, rechter Zufluss der unteren Salza vor Palfau, Gemeinde Landl, Steiermark (auch Lassingbach)

Siehe auch:
 Grubenunglück von Lassing